|}

Die Jauntalbahn ist eine österreichische Bahnstrecke in Kärnten. Die 20 km lange eingleisige Verbindung führt von Bleiburg ab der alten Kärntner Bahn nach St. Paul an der Lavanttalbahn. Die Jauntalbahn wurde als erste österreichische Neubaustrecke nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet, da nach dem Jahre 1919 die ursprüngliche Verbindung über Dravograd (Unterdrauburg) in Jugoslawien verlief. Wegen Bauarbeiten zur Fertigstellung der Koralmbahn wird der Personenverkehr auf der Jauntalbahn seit Dezember 2022 im Schienenersatzverkehr geführt. Im Dezember 2023 soll die Koralmbahn im Abschnitt St. Paul - Klagenfurt in Betrieb gehen und die Jauntalbahn ersetzen.

Geschichte 

Bereits im Mai 1920 erklärte die damalige Staatsregierung Renner in der Konstituierenden Nationalversammlung, ein Gesetz zum Bau einer "Kärntner Ostbahn" von Völkermarkt über Griffen mit Anschluss an die Görtschitztalbahn bei Brückl verfassen zu wollen. Damit sollte nach der Klärung der staatlichen Zugehörigkeit Südkärntens mit der Volksabstimmung 1920 in Kärnten jugoslawisches Staatsgebiet umfahren und die volkswirtschaftlich benachteiligte Region belebt werden. Zum Bau dieser Bahn kam es allerdings nicht, der Verkehr wurde weiter als privilegierter Eisenbahn-Durchgangsverkehr über Dravograd abgewickelt.

Der Baubeginn erfolgte 1959. Es dauerte bis zum 10. Oktober 1964, ehe die Strecke in Betrieb genommen werden konnte. Die Jauntalbahn brachte nicht nur eine große Zeitersparnis, sondern auch eine wirtschaftlichere Betriebsführung, da eine durchgehende Führung von Zügen von Zeltweg bis Klagenfurt über Bleiburg möglich wurde. Vor allem aber war die Eröffnung der Jauntalbahn durch Bundespräsident Adolf Schärf die Erfüllung einer lange gehegten Forderung der Bevölkerung.

Die Jauntalbahn wurde mit großen Bogenradien und geringen Längsneigungen trassiert, womit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h ermöglicht wurden. Bis auf drei Eisenbahnkreuzungen wurden ausschließlich Über- und Unterführungen für den Straßenverkehr errichtet. 

Künftig soll der südliche Abschnitt der Jauntalbahn als Teil der "Bleiburger Schleife" den Anschluss der Stadt Bleiburg an die Koralmbahn ermöglichen. Dafür wird zwischen den Haltestellen Bleiburg Stadt und Aich im Jauntal ein Verbindungsgleis zur Koralmbahn errichtet. Dieser Abschnitt der Jauntalbahn wird elektrifiziert, der restliche Teil der Strecke stillgelegt. Die Verkehr wird mit Dezember 2023 über die Koralmbahn geführt und mündet kurz vor dem Westportal des Koralmtunnels beim neuen Bahnhof Lavanttal in die Lavanttalbahn. Auch die Jauntalbrücke bleibt als Teil der Koralmbahn bestehen und erhält ein neues Tragwerk. Aufgrund der Bauarbeiten für die Koralmbahn wurde der Personenverkehr auf der Jauntalbahn mit 11. Dezember 2022 eingestellt.

Streckenverlauf 

Die 19,070 km lange Jauntalbahn zweigt bei Kilometer 66,37 der Lavanttalbahn im Bahnhof St. Paul im Lavanttal ab. Die Kilometrierung wurde nicht neu begonnen, sondern von der Kärntner Bahn von Bleiburg aus (absteigend) übernommen. Südlich des Bahnhofes St. Paul biegt die Jauntalbahn in einem weiten Bogen nach Westen und gelangt durch den Johannesbergtunnel (480 m lang) in das Granitztal. Durch den Langenbergtunnel (1443 m lang) gelangt die Bahn bei Eis-Ruden in das Jauntal. Die Errichtung beider Tunnel erfolgten unter schwierigen geologischen Bedingungen.

Das herausragende Bauwerk der Jauntalbahn ist die bei km 76,41 situierte Jauntalbrücke. Diese ist 430 m lang und mit einer Höhe von 96 m über dem Wasserspiegel der Drau eine der höchsten Eisenbahnbrücken Österreichs. Gebaut wurde die Brücke in Gemeinschaftsarbeit von VOEST und Waagner-Biro.

Auf der Brücke befindet sich auch ein Fußweg, von dem aus seit 1991 das Bungee-Springen möglich ist.

Bei Bleiburg mündet die Jauntalbahn in die ehemalige Kärntner Bahn (Maribor/Marburg a. d. Drau – Villach) ein.

Der Bahnhof Eis-Ruden, in Betrieb seit 10. Oktober 1964, wurde in der Nacht vom 20./21. Mai 2020 aufgelassen. Die Koralmbahntrasse berührt die bisherigen Gleisanlagen auf der Bleiburger Seite des Bahnhofes, sodass der Bahnhof weichen musste. Eine provisorische Ausweiche war „zu teuer“. Die Strecke wird derzeit über ein Streckenprovisorium umgeleitet. Seither gibt es keine Möglichkeit mehr, dass Züge kreuzen können und es besteht ein etwa 20 km langer eingleisiger Blockabschnitt, was Auswirkungen auf den Verkehr hat. Ein REX-Zug nach Klagenfurt wurde ersatzlos gestrichen, außerdem sind fast alle Güterzüge weggefallen.

Weblinks 

 Aktueller Fahrplan der ÖBB.
 Bilder der Tunnelportale
 Die Jauntalbahn

Literatur 
 Dietmar Rauter, Herwig Rainer: Abseits großer Schienenwege: Die Lavanttalbahn Zeltweg − Wolfsberg − Unterdrauburg − Wöllan − St. Paul − Bleiburg (Jauntalbahn). Der Wolf Verlag, Wolfsberg 1999. ISBN 3901551395

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kärnten
Wikipedia:Artikel mit Video